Lustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lustjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Lustjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678983-138212), sjö i Älvdalens kommun, 
Lustjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679192-137092), sjö i Älvdalens kommun, 
Lustjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 680249-136748), sjö i Älvdalens kommun, 
Lustjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 682525-140568), sjö i Älvdalens kommun, 
Lustjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 682744-139117), sjö i Älvdalens kommun, 
Lustjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 683465-138790), sjö i Älvdalens kommun, 
Lustjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679883-138559), sjö i Älvdalens kommun, 
Lustjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Lustjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Lustjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lustjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lustjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Lustjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Lustjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lustjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn